Osoby o tym nazwisku:
 Bobodżan Gafurow – tadżycki historyk
 Rienat Gafurow – rosyjski żużlowiec
 Salohiddin Gafurow – tadżycki piłkarz

Inne:
 Gafurow – osiedle typu miejskiego w Tadżykistanie